Александр Михайлович Урусов:
 Урусов, Александр Михайлович (1905—1975) — комиссар милиции III ранга, начальник МУРа.
 Урусов, Александр Михайлович (1766—1853) — обер-камергер, президент Московской дворцовой конторы в период строительства Большого Кремлёвского дворца.